Het schapenras Texelaar
Iemand die getogen is op het eiland Texel en hier doorgaans ook woonachtig is
Alternatieve benaming voor de Texelse Courant